

Сараєво — місто, столиця країни

Сараєво — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Сараєво — село, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область